Александр Полубинский:
 Полубинский, Александр Гилярий (1626—1679) — крупный военный и государственный деятель Речи Посполитой.
 Полубинский, Александр Иванович (ум. до 1608) — крупный военный и государственный деятель Великого княжества Литовского.